Chella kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Chella (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Chella (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar